Ретвиш може бити:

 Ретвиш (Штормарн), општина у њемачкој савезној држави Шлезвиг-Холштајн у округу Штормарн.
 Ретвиш (Штајнбург), општина у њемачкој савезној држави Шлезвиг-Холштајн у округу Штајнбург.